Большой приз — кинофильм, спортивная драма.
 Большой приз — пещера, расположенная в Адыгее, в горном массиве Фишт.